Gillem ist der Familienname folgender Personen:

 Gladys Gillem (1920–2009), US-amerikanische Wrestlerin